Бидериц () — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт. 

Входит в состав района Йерихов. Подчиняется управлению Бидериц-Мёзер.  Население составляет 8453 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 10,94 км². Официальный код  —  15 3 58 002.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Саксонии-Анхальт